Kontinental Hockey League 2009/2010 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga), var den andra säsongen av KHL och spelades mellan 10 september 2009 och 27 april 2010. De 24 lagen spelade totalt 56 omgångar i grundserien innan Gagarin Cup inleddes våren 2010. Ligan hade inför säsongen antagit ett nytt lag, Avtomobilist Jekaterinburg. Däremot hade Chimik Voskresensk dragit sig ur ligan inför säsongen, på grund av finansiella problem. De behöll sitt KHL-medlemskap för att eventuellt återkomma till ligan i framtiden. AK Bars Kazan vann finalen över HC MVD med 4 - 3 i matcher och tog sin andra raka titel.

Opening Cup 
Första matchen varje KHL-säsong kallas för Opening Cup och spelas mellan de två finalisterna från föregående säsong. 2009 års match spelades i TatNeft Arena i Kazan och vanns av förra årets mästare AK Bars Kazan som besegrade finalisten Lokomotiv Jaroslavl med 3–2 efter övertid. Båda lagen hade speciella dräkter med en Opening Cup-logotyp.

Divisioner 
De fyra divisionerna är uppkallade efter fyra kända ryska ishockeyspelare: Vsevolod Bobrov, Anatolij Tarasov, Valerij Charlamov och Arkadij Tjernysjov.

Västra konferensen 
Lag i gult till slutspel

 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad

Bobrovdivisionen

Tarasovdivisionen

Östra konferensen 
Lag i gult till slutspel

 SM = Spelade matcher, V = Vinster , ÖV = Vinst efter förlängning/straffar, ÖF = Förlust efter förlängning/straffar, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad

Charlamovdivisionen

Tjernysjovdivisionen

Poängligan i grundserien 2009/2010 
Poängligan senast uppdaterad 1 januari 2010

Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Månadens spelare 
KHL:s bästa spelare varje månad.

Slutspelet 2010 
16 lag gör upp om Gagarin Cup-pokalen. Åttondelsfinalerna och kvartsfinalerna avgörs i bäst av fem matcher, medan semifinalerna och finalen avgörs i bäst av sju matcher.

Gagarin Cup-final 

HC MVD - AK Bars Kazan

AK Bars Kazan vann finalserien med 4-3 i matcher

Externa länkar 
 Resultaten i september 2009 på khl.ru
 Resultaten i oktober 2009 på khl.ru
 Resultaten i november 2009 på khl.ru
 Resultaten i december 2009 på khl.ru
 Resultaten i januari 2010 på khl.ru
 Resultaten i februari 2010 på khl.ru
 Resultaten i mars 2010 på khl.ru
 Resultaten för slutspelet i mars 2010 på khl.ru
 Resultaten för slutspelet i april 2010 på khl.ru

2009 i Kazakstan
2009 i Lettland
2009 i Ryssland
2009 i Vitryssland
2010 i Kazakstan
2010 i Lettland
2010 i Ryssland
2010 i Vitryssland
Ishockeysäsongen 2009/2010
2009/2010